Лог:
 Лог — форма рельефа, небольшая сухая долина.
 Лог — еврейская мера объёма, равна объёму шести (полдюжины) куриных яиц.

Информатика 
 Лог () — файл с записями о событиях в хронологическом порядке.

Топонимы 

 Лог — посёлок в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Лог — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Лог — село в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Лог — деревня в Псковской области, Славковская волость Порховского района.
 Лог — деревня в Псковской области, Карамышевская волость Псковского района.
 Лог — деревня в Псковской области, Горожанская волость Новосокольнического района.

Персоналии 
 Лог, Донал (род. 1966) — канадский актёр, продюсер, режиссёр, сценарист.
 Лог, Кристофер (1926—2011) — английский поэт, прозаик, переводчик, драматург, сценарист, один из популяризаторов английской поэзии, автор политизированных стихотворений.
 Лог, Лайонел (1880—1953) — австралийский логопед, наиболее известный тем, что вылечил короля Георга VI, страдавшего заиканием.
 Лог, Майкл (1840—1924) — ирландский кардинал.
 Лог, Мэтт (род. 1968) — американский барабанщик, который играл со многими группами.

См. также 
 Большой Лог
 Малый Лог
 Логг
 Log
 Лок